Bis zur Neugliederung am 24. April 1996 wurde Fürth in 18 Stadtbezirke gegliedert, die mit jeweils zwei Ziffern gekennzeichnet wurden. Diese wurden dann zu nur noch drei Stadtbezirken Süd, Nord-Ost und West zusammengefasst.

Die früheren Stadtbezirke wurden als statistische Bezirke weitergeführt. Diese statistischen Bezirke werden weiter in insgesamt 72 Distrikte gegliedert, jeweils zwischen zwei und acht an der Zahl, die keine Namen tragen und nur durch jeweils drei Ziffern gekennzeichnet werden, eine Erweiterung des Schlüssels für statistische Bezirke um eine Ziffer (gezählt wird ab 0).

Die Stadtbezirke und die statistischen Bezirke sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Weblinks 
 Kapitel 18 des Statistischen Jahrbuchs 2016 der Stadt Fürth, dem Details zur räumlichen Gliederung zu entnehmen sind. (PDF-Datei; 3.575 kB)
 Karte Fürths mit eingezeichneten Stadtteilgrenzen des Stadtarchivs in der Metropolregion Nürnberg
 https://www.nuernberg.de/imperia/md/statistik/dokumente/fuerth_bezirke_und_distrikte.pdf Stadt Fürth – kleinräumige Gliederung – Bezirke und Distrikte (nuernberg.de)

!
Furth
Furth